Угљан се може односити на:
 Угљан (острво)
 Угљан (Преко)

Види још 
 Угљане